Disperze je termín používaný především ve vědě. V mnoha případech se jedná o synonymum pro rozptyl.

 disperze (chemie) – proces rozptylování
 disperze (látka) – směs látek, z nichž jedna je jemně rozptýlena v druhé (příkladem může být pěna)
 od těchto pojmů odvozené látky jako disperzní lepidlo – disperze
 disperze (vlnění) – závislost rychlosti vlnění na frekvenci vlny ve fyzice
 disperze (světlo) – rozklad bílého světla na barevné složky lomem
 atmosférická disperze – rozklad světla při průchodu atmosférou
 rozptyl (statistika) – rozptyl náhodné veličiny v matematické statistice